Dreierwette bezeichnet:

 bei Pferderennen eine Wette auf die ersten drei Pferde, siehe Pferderennen #Wettarten
 eine beliebige Sportwette, bei der drei Ergebnisse zusammen getippt werden, siehe Sportwette #Kombinationswette